Andreas Schuler (ur. 30 grudnia 1995 w Rothenthurm) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant klubu z Einsiedeln. Uczestnik mistrzostw świata (2017, 2019 i 2021), mistrzostw świata w lotach (2018) oraz mistrzostw świata juniorów (2013, 2014 i 2015). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W październiku 2010 zadebiutował w zawodach FIS Cup. W konkursach w Einsiedeln był 46. i 40. W lutym 2011 wystąpił na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2011, zajmując 38. miejsce indywidualnie i 10. w drużynie. W sezonie 2011/2012 zdobył pierwszy punkt FIS Cup, a także zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, w konkursach w Engelbergu zajmując miejsca w ósmej dziesiątce. 8 lutego 2014 w Iron Mountain zajął 18. pozycję, zdobywając pierwsze punkty tego cyklu.

W 2013, 2014 i 2015 wystąpił na mistrzostwach świata juniorów. Indywidualnie najlepszym wynikiem Schulera była 32. pozycja. 20 grudnia 2014 w Engelbergu zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 48. miejsce.

W sierpniu 2016 zadebiutował w Letnim Grand Prix, zajmując 49. miejsce w konkursie w Einsiedeln. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017. Indywidualnie zajął 46. miejsce na skoczni normalnej i 47. na dużej, w konkursie drużynowym był 10..

W sierpniu 2017 zajął 2. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego we Frenštácie pod Radhoštěm. We wrześniu 2017 zajął 17. pozycję w zawodach Letniego Grand Prix w Czajkowskim. Wystartował na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2018, zajmując 37. miejsce indywidualnie i 6. w drużynie. 11 marca 2018 zdobył pierwsze w karierze punkty w zawodach Pucharu Świata, zajmując 29. miejsce w konkursie w Oslo w ramach Raw Air 2018.

W sezonie 2018/2019 zdobył 1 punkt Pucharu Świata, zajmując 30. miejsce w Ruce. Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 indywidualnie był 26. na skoczni dużej i 41. na normalnej, a w zawodach drużynowych zajął 7. lokatę. W sezonie 2019/2020 raz zdobył punkty Pucharu Świata – 22 grudnia 2019 zajął 26. lokatę w Engelbergu. W sezonie 2020/2021 w Pucharze Świata nie punktował. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021, gdzie indywidualnie na skoczni normalnej zajął 42. miejsce, a na dużej został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach, zaś w drużynie męskiej zajął 7. pozycję.

W sezonie 2021/2022 indywidualnie raz wystąpił w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 49. miejsce w Engelbergu. W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpił 26 marca 2022 w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Planicy, w którym reprezentacja Szwajcarii zajęła 8. pozycję. Dzień później poinformował o zakończeniu kariery sportowej.

Zdobywał medale mistrzostw Szwajcarii: indywidualnie brązowy w 2017, 2018 i 2021, a w zawodach drużynowych – złoty w 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 oraz srebrny w 2011, 2012 i 2021.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Schulera na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Schulera na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Schulera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Schulera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995